Tukwila – città della Contea di King, Washington (Stati Uniti d'America)
 Tukwila – nome in codice del core per sistemi Intel Itanium 2